Шебалин (Шебалина) — русская фамилия, а также топоним. Носители фамилии:

Шебалин 
 Шебалин, Виссарион Яковлевич (1902—1963) — русский советский композитор и педагог.
 Шебалин, Дмитрий Виссарионович (1930—2013) — альтист, педагог, сын В. Я. Шебалина.
 Шебалин, Михаил Петрович (1857—1937) — деятель российского революционного движения.
 Шебалин, Никита Виссарионович (1938—1995) — российский филолог-классик, сын В. Я. Шебалина.
 Шебалин, Пётр Николаевич (род. 1956) — российский геофизик, сейсмолог, член-корреспондент РАН (2019).
 Шебалин, Сергей Константинович (1890—1964) — русский лётчик, герой Первой мировой войны, участник Белого движения.



Топоним 
 Шебалин — хутор в Заветинском районе Ростовской области России.